Kreuzprodukt steht für:

 das Kreuzprodukt zweier dreidimensionaler Vektoren
 das Kreuzprodukt eines C*-dynamischen Systems bzw. W*-dynamischen Systems, siehe C*-dynamisches System bzw. W*-dynamisches System
 das ebenfalls mit einem Kreuz geschriebene kartesische Produkt, siehe Kartesisches Produkt
 das Kreuzprodukt in der algebraischen Topologie
 eine dem kartesischen Produkt nachgebildete Datenbankoperation der relationalen Algebra, siehe Relationale Algebra #Kartesisches Produkt (Kreuzprodukt)